Conning peut se référer à :

Patronyme 
 Rico Conning, guitariste britannique.

Entreprises 
 , firme d'investissement américaine.

Voir aussi